est un des personnages principaux du livre, du manga Battle Royale et du film du même titre. Il est le survivant d'une ancienne promotion de B.R. qui avait eu lieu 3 ans auparavant dans le département de Hyogo (uniquement dans le film). Il avait une petite amie du nom de Keiko, tuée par une de ses camarades de classe dans le roman, tandis que dans le film Shôgo lui-même la tue, le regrettant par la suite. Il a dû changer d'établissement après sa victoire, l'état lui a donné de l'argent en récompense. Shôgo a été transféré dans l'établissement de Shûya Nanahara et a eu la malchance d'être dans la classe sélectionnée pour participer au 'Programme'. Il sera le garçon numéro 5 et recevra un fusil à pompe Remington Modèle 31 comme arme principale.

Il tue le professeur Kinpatsu Sakamochi à l'aide d'un crayon enfoncé dans le cou (dans le livre et le manga).

Il meurt à la fin du film mais aura le temps d'aider les deux élèves Shûya Nanahara et Noriko Nakagawa à s'enfuir avant de succomber à ses blessures. Il meurt heureux d'avoir eu pour ses derniers moments de vie des amis (sans avoir fini sa cigarette).

Note : son père sera tué par le gouvernement actuel pour avoir protesté contre la participation de son fils au 'Programme'. Son père était médecin de quartier et n'avait pas assez d'argent pour se payer un assistant. Shôgo Kawada l'aidait donc dans son travail.

Roman

Manga 

Il est sorti vainqueur du précédent programme, qui s'est déroulé dans le département de Hyogo. Gravement blessé, il redouble sa  et est transféré au collège Shiroiwa sur l'île de Shikoku. Les classes participantes au programme étant sélectionnées au hasard, le sort a voulu que ce garçon participe de nouveau à ce "jeu de la mort". Fort de son expérience, il est aguerri au maniement des armes à feu et se trouve tout naturellement en tête des pronostics établis par les fonctionnaires du gouvernement. Il possède une précieuse connaissance en médecine car il assistait son père, médecin d'une clinique située dans un quartier pauvre. C'est un gros fumeur. Il reste très affecté par la perte de sa petite amie lors du précédent programme. Une part de mystère l'entoure.
C'est un personnage froid et calculateur, ne prêtant guère attention aux émotions (il surnomme son cœur "mon cerveau défectueux"). Il a participé sans regret au jeu précédent dans l'unique but d'éliminer tout le monde sauf son amie avec l'intention de se suicider après avoir passé un dernier moment avec elle. Il aura tué un total de 15 personnes dans ce jeu.

Il s'avère qu'il a réussi à se procurer par piratage les plans des colliers et qu'il est donc en mesure de les désactiver. Il ne dévoile ses intentions qu'au tout dernier moment après avoir fait croire à Noriko et Shuya qu'il voulait attenter à leur vie.

Film 
Shôgo Kawada apparaît lorsque les élèves se réveillent dans la salle de classe, où les règles du jeu leurs seront énoncées. Il sera présenté comme un ancien vainqueur du programme et très dangereux par le professeur Kitano lors de la remise de ces armes. Dès le début du programme, il retrouvera Shûya Nanahara et Noriko Nakagawa avec qui il évoluera durant l'ensemble du jeu. Jusqu'à rester les 3 derniers survivants. Plusieurs fois dans le film Shôgo parle de son père en le présentant comme quelqu'un qui a effectué plusieurs métiers. Il décédera sur le bateau qui devait les ramener au pays après le jeu.

Références 

Personnage de Battle Royale

en:List of Battle Royale characters#Shogo Kawada